

Élections municipales de 2008 

Les élections municipales à Firminy ont eu lieu les 9 et .

 Premier tour :

 Deuxième tour :

Élections municipales de 2001 

Les élections municipales à Firminy ont eu lieu les 11 et .

 Premier tour :

 Deuxième tour :

Élections municipales de 1995 

Les élections municipales à Firminy ont eu lieu les 11 et .

 Premier tour :

 Deuxième tour :

Élections municipales de 1989 

Les élections municipales à Firminy ont eu lieu les 12 et .

 Premier tour :

 Deuxième tour :

Élections municipales de 1983 

Les élections municipales à Firminy ont eu lieu le .

 Premier tour :

Élections municipales de 1977 

Les élections municipales à Firminy ont eu lieu le .

 Premier tour :

Firminy
Firminy
Municipales, Firminy